Барньовка — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область, Казахстан
 Барньовка — присілок, Шадрінський район, Курганська область, Росія

Див. також 
 Барньовське